Kamina (plaats), plaats in Congo-Kinshasa
 Kamina (plant), klimplant uit het Caraïbisch gebied; zie Heteropsis jenmanii